

Cinema e televisione 
 Gidget – film del 1959 diretto da Paul Wendkos tratto dal romanzo Gidget, the Little Girl with Big Ideas
 Gidget – serie televisiva statunitense con protagonista il personaggio omonimo

Letteratura 
 Gidget, the Little Girl with Big Ideas – romanzo di Frederick Kohner del 1957 con protagonista il personaggio omonimo

Musica 
 Gidget – singolo di James Darren del 1959
 Gidget – extended play dei Good Riddance del 1993

Onomastica 
 Gidget – nome proprio di persona femminile inglese

Personaggi immaginari 
 Gidget – personaggio immaginario creato dallo scrittore Frederick Kohner
 Gidget the Super Robot – personaggio della serie animata Wow! Wow! Wubbzy!